Qaqqangusakkuluk bezeichnet:
 Qaqqangusakkuluk (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaqqangusakkuluk (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland